Franciaország
Perreux, település Loire megyében
Perreux, település Yonne megyében